Szüdi János (1949–2020)  jogász, oktatáspolitikus
 Szüdi János (1975–) grafikus, illusztrátor